

Cinema 
Knock ovvero il trionfo della medicina (Knock) – film del 1951 diretto da Guy Lefranc 
Knock – film del 2017 diretto da Lorraine Lévy

Geografia 
Knock o Cnoc – comune irlandese
Ireland West Airport Knock  – aeroporto irlandese

Narrativa 
Knock, ovvero il trionfo della medicina – pièce teatrale di Jules Romains del 1923
Toc, toc (Knock) – racconto di Fredric Brown
 Knock Knock, fumetto del 1940 nel quale vide la sua prima apparizione Woody Woodpecker

Pagine correlate 
Knock Knock